Jméno a příjmení Martin Čech má více nositelů:

 Martin Čech (1976–2007) – český lední hokejista, obránce
 Martin Čech (kameraman) (* 1962) – český kameraman, držitel ceny Český lev 1999
 Martin Čech (flétnista) (* 1959) – český flétnista